Richard Perger ist der Name folgender Personen:

* Richard von Perger (1854–1911), österreichischer Komponist, Dirigent und Musikpädagoge
 Richard Perger (Historiker) (1928–2010), österreichischer Historiker und Jurist